kandela (z łac. candela – świeca) – podstawowa jednostka układu SI 
 Candela – miejscowość i gmina we Włoszech
 Candela – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Coahuila
 Vincent Candela – piłkarz